Kruisschot (Dierdonk), een buurtschap in de Helmondse wijk Dierdonk (historisch: Bakel)
 Kruisschot (Stiphout), een buurtschap in de Helmondse wijk Stiphout